Carpo bezeichnet:

 Carpo (Mond), Mond
 Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo (1792–1869), portugiesischer Sklavenhändler, Kommunalpolitiker und Unternehmer
 Carpo Ltda., ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Carpo ist der Familienname von:
 Daniel Carpo (* 1984), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Rodrigo Carpo (* 1980), uruguayischer Rugby-Union-Spieler